Milski ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Milski (* 1963), deutscher Fernsehmoderator und Sänger
 Stanisław Milski (1897–1972), polnischer Schauspieler und Regisseur